Бобрище — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Ермолинского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в восточной части области в 17 км к северо-востоку от Вязьмы, в 8 км южнее автодороги . В 10 км южнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 22-й км на линии Вязьма — Калуга.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)